Stagecoach Theatre Arts ist eine international operierende Gruppe von Freizeitschulen, die meist nach einem Franchise-Modell betrieben werden. Kinder und Jugendliche werden in den Fächern Drama, Gesang und Tanz ausgebildet.

Organisation 
Weltweit gibt es nach Angaben der Organisation über 650 Schulen, der ganz überwiegende Teil in Großbritannien. Eine lokale Schule hat maximal 45 Schüler, welche in drei Gruppen (sogenannte Stages) eingeteilt werden. Die Gruppen werden durch Altersgrenzen bestimmt, in der Regel nehmen die Schulen Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren auf. 4- bis 6-jährige Kinder werden in den Early Stages unterrichtet, Schüler über 16 Jahren in den Further Stages. 

Die Ausbildung in der Theaterschule soll die normale Schulausbildung ergänzen. Geeignete Schüler sollen auf eine Karriere als Schauspieler, Sänger oder Tänzer vorbereitet werden. Zusätzlich sollen Selbstbewusstsein, die Aussprache, Kommunikationsfähigkeiten, Vorstellungsgabe und Körperhaltung verbessert und geschult werden. Den Schülern soll Freude an ihrer eigenen Leistung und eigenen Kreativität vermittelt werden. Die Schüler lernen, im Team gemeinsame Ziele zu erreichen. 

Unterrichtssprache ist in der Regel die jeweilige Landessprache, das Liedmaterial für die Musicalaufführungen ist sehr häufig in englisch (wie die Originalfassung der Musicals). Als Lehrer werden ausgebildete Künstler mit einer nachgewiesenen pädagogischen Befähigung eingesetzt. Der Unterricht ist als allgemeinbildende, berufsvorbereitende Ergänzungsschule anerkannt. Ein Schuljahr bei Stagecoach gliedert sich in drei Trimester mit jeweils 12 Unterrichtseinheiten. In den jeweiligen öffentlichen Schulferien findet kein Unterricht statt.

Geschichte 
Stephanie Manuel gründete mit David Sprigg 1988 die ersten drei Schulen in England. 1994 wurden die ersten drei Franchise-Schulen in England eröffnet. 1997 eröffneten Franchise-Schulen in den USA (Minneapolis), 1999 in Deutschland (Nürnberg), Spanien (Costa del Sol) und Malta. 2000 wurde eine Franchise-Schule in Australien gegründet. In Großbritannien sind über 500 Stagecoach Schulen aktiv, in Deutschland in 15 Städten.(Stand 2013).

In Erlangen wurde 2012 die Nie Wieder Shakespeare Productions gegründet, eine Gruppe von jungen Schauspielern und Filmemachern, die mit Stagecoach Schülern 5 Filme produziert hat (Stand Dezember 2013) und diese auf Kinderfilmfestivals und Kurzfilmfestivals zur Aufführung bringt. 

Der Name der Einrichtung bezieht sich auf Stage (englisch für Bühne) und Coaching (englisch Training); das Logo bezieht sich auf den doppelten Wortsinn Stagecoach (englisch für Postkutsche).

Die beigeordnete Stiftung InterAct soll die Zusammenarbeit zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern und Jugendlichen in gemeinsamen Workshops in der Ausbildung der Bühnenkünste fördern.

Weblinks 
 Offizielle Seite (engl.)
 Seite der deutschen Stagecoach Schulen
 Seite der Interact-Stiftung von Stagecoach
 Seite der Filmgruppe Nie Wieder Shakespeare Productions

Schauspielschule
Musikalische Bildungseinrichtung
Tanzschule